Террористический акт в Ташкенте произошёл утром 16 февраля 1999 года. Всего взорвалось 6 взрывных устройств в разных частях города за небольшой промежуток времени. Целью атак явились ключевые правительственные объекты, в том числе и здание кабинета министров Республики Узбекистан на площади Независимости (Мустакиллик майдони), где террористы взорвали автомобиль, начинённый взрывчаткой, около одной из V-образных опор здания, с целью обрушения его крыла. В это время в здании должно было начаться заседание кабинета министров, на котором планировалось присутствие президента страны — Ислама Каримова. Было убито 16 и ранено более ста жителей города.

Хронология событий 
Утром 16 февраля 1999 года, незадолго до начала заседания правительства Узбекистана, посвящённого итогам экономического развития республики за минувший год, перед зданием правительства произошла перестрелка между сотрудниками охраны президента и боевиками.

Вскоре после перестрелки произошла серия взрывов. Первый взрыв произошёл в 10:40 на улице Юсуфа Хос Хожиба возле здания МВД — взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль ЗАЗ-968М.  
Второй взрыв прогремел в 10:55 на проспекте Шарафа Рашидова, в 20 метрах от станции метро «Площадь Мустакиллик» — взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль ЗАЗ-968М. 
Третий взрыв раздался в 10:58 возле угла здания Кабинета министров Узбекистана, когда был взорван начинённый взрывчаткой автомобиль ГАЗ-21. 
Четвёртый взрыв произошел в 11:20 у торца здания Национального банка внешнеэкономической деятельности, был взорван автомобиль ЗАЗ-968М. В результате все стекла банка были выбиты взрывной волной. 
Пятый взрыв произошёл  в 12:00 в гараже частного дома по улице Абдуллы Каххара возле еврейского агентства «Сохнут».

В тот же день вечером в своём выступлении по национальному телевидению президент страны Ислам Каримов заявил, что имела место попытка покушения на его жизнь и обвинил в теракте радикальных исламистов.

Министр внутренних дел Узбекистана Закир Алматов, выступая 17 февраля по национальному телевидению, заявил, что за взрывами 16 февраля стоит «Хизб ут-Тахрир», а непосредственным исполнителем взрывов была боевая часть «Хизб ут-Тахрир» — «Хизбуллах». Власти Узбекистана также возложили ответственность за происшествие на так называемое «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) и на международные террористические организации.

Правоохранительными органами в связи с терактом было арестовано множество людей. Основные обвиняемые — люди, находящиеся в эмиграции — были признаны виновными заочно по показаниям свидетелей. По информации спецслужб Узбекистана, проведённые и готовящиеся теракты явились следствием заговора, целью которого было свержение существующего конституционного строя страны и покушение на жизнь её президента.

Критика официальной версии событий 
По другой версии (исходящей от стороны, имеющей, по-видимому, некоторое отношение к самим лицам, обвиняемым в теракте), часть руководства Узбекистана знало о готовящемся теракте заранее, но не предотвратило его с тем, чтобы использовать его в своих целях. Также есть версия, что это была провокация со стороны Каримова и спецслужб.

Отражение в литературе 
 Политический детектив Олега Якубова «Волчья стая: кровавый след террора» (1999) посвящен теракту и содержит выдержки из документов официального следствия.

Примечания 

История Ташкента
Террористические акты 1999 года
Террористические акты, совершённые в Узбекистане
Февраль 1999 года
1999 год в Узбекистане
События 16 февраля